Brookdale (South Carolina), een plaats in South Carolina, Verenigde Staten
Brookdale (Australië), een plaats in de Australische staat West-Australië